Го́ртер () — нидерландская фамилия.

 Гортер, Герман (Herman Gorter, 1864—1927) — нидерландский поэт.
 Гортер, Давид (David de Gorter, 1717—1783) — нидерландский врач и ботаник.
 Гортер, Джей (Jay Gorter, род. 2000) — нидерландский футболист.
 Гортер, Донни (Donny Gorter, род. 1988) — нидерландский футболист.
 Гортер, Йоханнес де (Johannes de Gorter; 1689—1762) — нидерландский врач, отец Давида Гортера.
 Гортер, Корнелис Якоб (Якобус; Cornelis Jacobus Gorter, 1907—1980) — нидерландский физик.
 Гортер, Эдвин (Edwin Gorter, род. 1963) — нидерландский футболист.